

Булаж — присілок, Стерлібашевський район, Башкортостан

Булаж — муніципалітет, департамент Об, регіон Шампань-Арденни